|-
|(23001)||1999 VS89|| align=right|14,0|| align=right|3,222|| align=right|0,099|| align=right|5,79|| align=right|5,782||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23002)||1999 VX92|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,055|| align=right|6,53|| align=right|3,727||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23003)||1999 VP106|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,174|| align=right|1,85|| align=right|3,625||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23004)||1999 VH114|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,149|| align=right|17,94|| align=right|4,662||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(23005)||1999 VJ114|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,128|| align=right|12,84|| align=right|4,094||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(23006)||1999 VX137|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,020|| align=right|2,13|| align=right|4,926||MBA||13. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23007)||1999 VC145|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,136|| align=right|3,75|| align=right|3,361||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(23008)||1999 VA149|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|2,32|| align=right|5,140||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23009)||1999 VL149|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,072|| align=right|10,26|| align=right|5,363||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23010)||1999 VR158|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|4,71|| align=right|3,446||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23011)||1999 VG163|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,167|| align=right|5,54|| align=right|3,680||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23012)||1999 VM166|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,115|| align=right|6,13|| align=right|5,711||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23013)||1999 VP168|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|3,11|| align=right|3,716||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23014)||1999 VV173|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,179|| align=right|3,73|| align=right|4,125||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23015)||1999 VQ179|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,073|| align=right|12,27|| align=right|5,199||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23016)||1999 VZ184|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,030|| align=right|4,56|| align=right|4,304||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23017)||1999 VQ190|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,136|| align=right|3,45|| align=right|3,998||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23018)||1999 VY190|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,199|| align=right|3,88|| align=right|3,762||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23019)||1999 VQ201|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,052|| align=right|5,83|| align=right|4,449||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23020)||1999 WY2|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,221|| align=right|1,46|| align=right|3,727||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23021)||1999 WR3|| align=right|13,5|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|3,19|| align=right|4,557||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23022)||1999 WJ4|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,045|| align=right|1,54|| align=right|4,820||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23023)||1999 WA7|| align=right|13,9|| align=right|2,881|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|4,888||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23024)||1999 WM7|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|5,155||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23025)||1999 WR9|| align=right|12,6|| align=right|3,421|| align=right|0,092|| align=right|6,94|| align=right|6,326||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23026)||1999 WV9|| align=right|11,8|| align=right|2,994|| align=right|0,099|| align=right|11,21|| align=right|5,181||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23027)||1999 WV17|| align=right|13,7|| align=right|2,679|| align=right|0,202|| align=right|14,13|| align=right|4,384||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23028)||1999 XV3|| align=right|13,7|| align=right|3,368|| align=right|0,021|| align=right|3,64|| align=right|6,181||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23029)||1999 XF4|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,118|| align=right|1,60|| align=right|5,131||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|23030 Jimkennedy||1999 XR7|| align=right|11,9|| align=right|2,964|| align=right|0,124|| align=right|16,06|| align=right|5,102||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23031)||1999 XX7|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,220|| align=right|4,76|| align=right|3,475||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23032 Fossey||1999 XB8|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,071|| align=right|7,18|| align=right|4,573||MBA||3. december 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(23033)||1999 XU10|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,125|| align=right|11,86|| align=right|5,427||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23034)||1999 XJ15|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,199|| align=right|2,42|| align=right|3,847||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23035)||1999 XS17|| align=right|14,6|| align=right|2,537|| align=right|0,270|| align=right|6,38|| align=right|4,040||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23036)||1999 XF18|| align=right|14,5|| align=right|2,144|| align=right|0,146|| align=right|3,13|| align=right|3,139||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23037)||1999 XM18|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|3,33|| align=right|3,811||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23038)||1999 XD19|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|6,98|| align=right|3,523||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23039)||1999 XP20|| align=right|13,5|| align=right|2,745|| align=right|0,094|| align=right|3,80|| align=right|4,547||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23040)||1999 XK22|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,013|| align=right|3,39|| align=right|4,599||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23041)||1999 XL22|| align=right|14,6|| align=right|2,954|| align=right|0,090|| align=right|3,98|| align=right|5,077||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23042)||1999 XR22|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,034|| align=right|2,86|| align=right|5,399||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23043)||1999 XN25|| align=right|14,7|| align=right|3,144|| align=right|0,221|| align=right|1,67|| align=right|5,575||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23044)||1999 XS25|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|4,59|| align=right|3,413||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23045)||1999 XT27|| align=right|14,3|| align=right|2,861|| align=right|0,006|| align=right|2,34|| align=right|4,837||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23046)||1999 XN28|| align=right|14,2|| align=right|2,854|| align=right|0,060|| align=right|3,05|| align=right|4,820||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23047)||1999 XS28|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,007|| align=right|6,08|| align=right|4,526||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23048)||1999 XE29|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|4,77|| align=right|4,400||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23049)||1999 XT30|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,168|| align=right|10,26|| align=right|4,528||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23050)||1999 XJ36|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,118|| align=right|2,03|| align=right|5,040||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23051)||1999 XF37|| align=right|13,2|| align=right|2,612|| align=right|0,127|| align=right|15,14|| align=right|4,222||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23052)||1999 XK37|| align=right|12,8|| align=right|2,603|| align=right|0,124|| align=right|15,62|| align=right|4,198||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23053)||1999 XD42|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,138|| align=right|7,39|| align=right|5,666||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23054)||1999 XE42|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|2,25|| align=right|4,858||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23055)||1999 XF43|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|2,51|| align=right|3,755||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23056)||1999 XL44|| align=right|13,9|| align=right|2,842|| align=right|0,035|| align=right|1,13|| align=right|4,789||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23057)||1999 XB45|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,173|| align=right|6,81|| align=right|4,147||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23058)||1999 XP45|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|12,31|| align=right|5,351||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23059)||1999 XT45|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,194|| align=right|1,92|| align=right|3,609||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23060)||1999 XV46|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|1,88|| align=right|4,191||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23061)||1999 XW46|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,111|| align=right|1,83|| align=right|5,526||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23062)||1999 XN52|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|00,89|| align=right|3,704||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23063)||1999 XH53|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,068|| align=right|3,87|| align=right|4,705||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23064)||1999 XE54|| align=right|14,7|| align=right|3,015|| align=right|0,138|| align=right|3,04|| align=right|5,233||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23065)||1999 XF54|| align=right|13,5|| align=right|3,103|| align=right|0,147|| align=right|2,00|| align=right|5,466||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23066)||1999 XN54|| align=right|15,0|| align=right|2,828|| align=right|0,065|| align=right|2,32|| align=right|4,755||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23067)||1999 XX54|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,108|| align=right|00,75|| align=right|5,548||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23068)||1999 XY60|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,154|| align=right|2,34|| align=right|4,029||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23069)||1999 XR64|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,054|| align=right|1,98|| align=right|5,527||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23070)||1999 XV64|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,107|| align=right|6,00|| align=right|5,569||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23071)||1999 XH65|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,086|| align=right|2,56|| align=right|4,909||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23072)||1999 XS71|| align=right|12,6|| align=right|3,205|| align=right|0,161|| align=right|6,75|| align=right|5,736||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23073)||1999 XT75|| align=right|13,2|| align=right|3,041|| align=right|0,233|| align=right|7,00|| align=right|5,302||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23074)||1999 XJ78|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,122|| align=right|7,39|| align=right|3,576||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23075)||1999 XV83|| align=right|10,8|| align=right|5,232|| align=right|0,171|| align=right|14,42|| align=right|11,97||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23076)||1999 XP93|| align=right|12,6|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|17,76|| align=right|5,649||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23077)||1999 XZ93|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,151|| align=right|15,71|| align=right|4,304||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23078)||1999 XB95|| align=right|12,7|| align=right|3,167|| align=right|0,183|| align=right|18,55|| align=right|5,635||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23079)||1999 XO97|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|3,792||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23080)||1999 XH100|| align=right|12,5|| align=right|2,667|| align=right|0,166|| align=right|12,83|| align=right|4,354||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23081)||1999 XQ105|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,150|| align=right|15,23|| align=right|4,410||MBA||11. december 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(23082)||1999 XK107|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,039|| align=right|1,80|| align=right|4,541||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23083)||1999 XU110|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,051|| align=right|6,37|| align=right|3,814||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23084)||1999 XU113|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,156|| align=right|13,20|| align=right|4,273||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23085)||1999 XM116|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,038|| align=right|5,58|| align=right|4,575||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23086)||1999 XB118|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,061|| align=right|3,43|| align=right|4,593||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23087)||1999 XL118|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,081|| align=right|10,47|| align=right|5,294||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23088)||1999 XR118|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,177|| align=right|3,02|| align=right|3,722||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23089)||1999 XC119|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,101|| align=right|00,98|| align=right|4,860||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23090)||1999 XX121|| align=right|13,5|| align=right|2,577|| align=right|0,179|| align=right|12,13|| align=right|4,136||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23091)||1999 XP128|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,139|| align=right|4,53|| align=right|4,495||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23092)||1999 XT136|| align=right|13,8|| align=right|2,727|| align=right|0,185|| align=right|10,59|| align=right|4,503||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23093)||1999 XW136|| align=right|13,6|| align=right|2,328|| align=right|0,250|| align=right|9,14|| align=right|3,550||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23094)||1999 XF143|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,186|| align=right|10,85|| align=right|4,330||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23095)||1999 XP144|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,118|| align=right|3,91|| align=right|5,643||MBA||15. december 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(23096)||1999 XT156|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|5,16|| align=right|3,376||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23097)||1999 XF157|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,095|| align=right|4,98|| align=right|4,234||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23098)||1999 XH158|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,099|| align=right|3,68|| align=right|4,550||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23099)||1999 XA160|| align=right|11,4|| align=right|3,147|| align=right|0,109|| align=right|20,99|| align=right|5,582||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23100)||1999 XN164|| align=right|13,2|| align=right|2,775|| align=right|0,167|| align=right|10,04|| align=right|4,623||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23101)||1999 XP164|| align=right|12,5|| align=right|2,985|| align=right|0,131|| align=right|15,41|| align=right|5,158||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23102)||1999 XA168|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,013|| align=right|4,04|| align=right|4,557||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23103)||1999 XK169|| align=right|13,0|| align=right|2,972|| align=right|0,119|| align=right|10,70|| align=right|5,122||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23104)||1999 XK182|| align=right|13,8|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|10,98|| align=right|4,312||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23105)||1999 XN184|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,176|| align=right|6,04|| align=right|5,712||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23106)||1999 XM191|| align=right|12,8|| align=right|3,169|| align=right|0,012|| align=right|21,21|| align=right|5,640||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23107)||1999 XA242|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,137|| align=right|5,52|| align=right|5,764||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(23108)||1999 YP9|| align=right|13,8|| align=right|2,462|| align=right|0,140|| align=right|8,31|| align=right|3,862||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23109)||1999 YD13|| align=right|13,4|| align=right|3,210|| align=right|0,160|| align=right|7,69|| align=right|5,749||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|23110 Ericberne||2000 AE|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,088|| align=right|5,04|| align=right|3,453||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|23111 Fritzperls||2000 AG|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,054|| align=right|6,85|| align=right|3,548||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23112)||2000 AG3|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,211|| align=right|9,90|| align=right|3,540||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23113)||2000 AE13|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,113|| align=right|4,88|| align=right|4,670||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23114)||2000 AL16|| align=right|12,1|| align=right|5,230|| align=right|0,053|| align=right|1,96|| align=right|11,96||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23115)||2000 AS18|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,178|| align=right|5,11|| align=right|5,685||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23116)||2000 AW22|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,151|| align=right|6,37|| align=right|4,163||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23117)||2000 AC25|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,141|| align=right|00,55|| align=right|5,463||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23118)||2000 AU27|| align=right|12,3|| align=right|5,183|| align=right|0,204|| align=right|3,69|| align=right|11,80||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23119)||2000 AP33|| align=right|11,6|| align=right|5,240|| align=right|0,132|| align=right|18,45|| align=right|12,00||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23120)||2000 AP50|| align=right|12,0|| align=right|2,624|| align=right|0,213|| align=right|12,42|| align=right|4,249||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(23121)||2000 AP51|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|6,38|| align=right|4,533||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23122)||2000 AU52|| align=right|14,6|| align=right|2,492|| align=right|0,050|| align=right|3,40|| align=right|3,934||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23123)||2000 AU57|| align=right|11,4|| align=right|5,306|| align=right|0,058|| align=right|8,54|| align=right|12,23||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23124)||2000 AW82|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,197|| align=right|5,03|| align=right|4,038||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23125)||2000 AK94|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,061|| align=right|10,61|| align=right|5,375||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23126)||2000 AK95|| align=right|11,5|| align=right|5,186|| align=right|0,028|| align=right|1,24|| align=right|11,81||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23127)||2000 AV97|| align=right|13,4|| align=right|2,219|| align=right|0,145|| align=right|4,75|| align=right|3,305||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23128)||2000 AQ98|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,097|| align=right|3,10|| align=right|3,466||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23129)||2000 AO100|| align=right|12,1|| align=right|3,070|| align=right|0,107|| align=right|19,05|| align=right|5,377||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23130)||2000 AZ106|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|4,098||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23131)||2000 AS128|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,172|| align=right|2,20|| align=right|3,337||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23132)||2000 AT131|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,085|| align=right|4,10|| align=right|5,548||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23133)||2000 AO139|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|6,92|| align=right|3,685||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23134)||2000 AU142|| align=right|12,8|| align=right|3,003|| align=right|0,074|| align=right|11,18|| align=right|5,203||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23135)||2000 AN146|| align=right|9,5|| align=right|5,221|| align=right|0,052|| align=right|17,39|| align=right|11,93||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23136)||2000 AD148|| align=right|13,4|| align=right|2,927|| align=right|0,122|| align=right|16,35|| align=right|5,008||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23137)||2000 AV148|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,217|| align=right|8,82|| align=right|5,449||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23138)||2000 AV150|| align=right|12,9|| align=right|2,864|| align=right|0,069|| align=right|11,12|| align=right|4,846||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23139)||2000 AP151|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,218|| align=right|10,56|| align=right|3,697||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23140)||2000 AW154|| align=right|13,6|| align=right|3,231|| align=right|0,092|| align=right|5,25|| align=right|5,807||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23141)||2000 AB163|| align=right|12,5|| align=right|3,081|| align=right|0,059|| align=right|10,92|| align=right|5,408||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23142)||2000 AM165|| align=right|12,2|| align=right|3,198|| align=right|0,143|| align=right|15,55|| align=right|5,718||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23143)||2000 AZ177|| align=right|12,9|| align=right|2,659|| align=right|0,293|| align=right|7,83|| align=right|4,336||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23144)||2000 AY182|| align=right|11,0|| align=right|5,206|| align=right|0,069|| align=right|9,43|| align=right|11,88||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23145)||2000 AB187|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,195|| align=right|10,95|| align=right|3,529||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23146)||2000 AM200|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,192|| align=right|16,49|| align=right|5,300||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23147)||2000 AQ228|| align=right|14,5|| align=right|2,342|| align=right|0,233|| align=right|4,36|| align=right|3,583||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23148)||2000 AR242|| align=right|13,1|| align=right|2,761|| align=right|0,235|| align=right|9,57|| align=right|4,586||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23149)||2000 AF244|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,240|| align=right|12,05|| align=right|4,240||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23150)||2000 AG244|| align=right|13,0|| align=right|3,117|| align=right|0,127|| align=right|23,03|| align=right|5,501||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23151)||2000 BH27|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,033|| align=right|1,34|| align=right|4,950||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23152)||2000 CS8|| align=right|12,1|| align=right|5,203|| align=right|0,151|| align=right|11,43|| align=right|11,87||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23153)||2000 CH46|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,64|| align=right|3,415||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23154)||2000 CL58|| align=right|13,6|| align=right|2,687|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|4,403||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23155)||2000 CK86|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|6,92|| align=right|3,489||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23156)||2000 DM3|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,117|| align=right|5,17|| align=right|3,239||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(23157)||2000 DH19|| align=right|13,3|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|00,79|| align=right|5,532||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23158)||2000 DN99|| align=right|14,2|| align=right|2,474|| align=right|0,132|| align=right|6,58|| align=right|3,891||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23159)||2000 EB58|| align=right|13,9|| align=right|3,050|| align=right|0,070|| align=right|00,42|| align=right|5,327||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23160)||2000 EN201|| align=right|12,2|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|22,40|| align=right|4,280||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23161)||2000 FS3|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,103|| align=right|11,15|| align=right|5,140||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23162)||2000 FX48|| align=right|15,0|| align=right|2,462|| align=right|0,129|| align=right|1,82|| align=right|3,863||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23163)||2000 FG49|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,233|| align=right|1,49|| align=right|3,658||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23164)||2000 GR73|| align=right|15,0|| align=right|2,834|| align=right|0,105|| align=right|1,17|| align=right|4,770||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23165)||2000 GO81|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,134|| align=right|2,10|| align=right|4,320||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23166)||2000 GE104|| align=right|14,1|| align=right|2,786|| align=right|0,122|| align=right|7,98|| align=right|4,650||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23167)||2000 GL124|| align=right|12,5|| align=right|2,737|| align=right|0,228|| align=right|9,13|| align=right|4,527||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23168)||2000 GZ136|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,098|| align=right|7,59|| align=right|3,765||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23169)||2000 GK174|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,077|| align=right|1,63|| align=right|3,291||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23170)||2000 GZ178|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,146|| align=right|14,33|| align=right|4,181||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23171)||2000 HF10|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,097|| align=right|3,83|| align=right|4,671||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23172)||2000 HU22|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,040|| align=right|00,27|| align=right|3,475||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23173)||2000 HF26|| align=right|14,1|| align=right|2,731|| align=right|0,062|| align=right|12,81|| align=right|4,512||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23174)||2000 HM40|| align=right|11,9|| align=right|3,932|| align=right|0,259|| align=right|15,79|| align=right|7,797||HLD||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23175)||2000 HL87|| align=right|13,6|| align=right|2,440|| align=right|0,126|| align=right|7,20|| align=right|3,812||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23176)||2000 JK44|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,065|| align=right|2,33|| align=right|4,476||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23177)||2000 JD58|| align=right|13,1|| align=right|2,354|| align=right|0,101|| align=right|7,19|| align=right|3,611||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23178)||2000 KJ21|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,087|| align=right|3,19|| align=right|3,407||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23179)||2000 KF28|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,133|| align=right|3,76|| align=right|3,341||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23180)||2000 KH57|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|10,34|| align=right|3,511||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23181)||2000 LP20|| align=right|14,5|| align=right|2,246|| align=right|0,205|| align=right|9,00|| align=right|3,365||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23182)||2000 OV12|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,063|| align=right|6,70|| align=right|4,008||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23183)||2000 OY21|| align=right|16,2|| align=right|1,825|| align=right|0,402|| align=right|40,94|| align=right|2,465||AMR||28. julij 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23184)||2000 OD36|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,207|| align=right|21,81|| align=right|3,745||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23185)||2000 PQ7|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,218|| align=right|14,79|| align=right|5,162||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23186)||2000 PO8|| align=right|11,1|| align=right|4,006|| align=right|0,126|| align=right|13,07|| align=right|8,018||HLD||6. avgust 2000||Needville||W. G. Dillon
|-
|(23187)||2000 PN9|| align=right|16,1|| align=right|1,847|| align=right|0,590|| align=right|51,31|| align=right|2,509||APL PHA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23188)||2000 PJ20|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,223|| align=right|19,74|| align=right|4,623||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23189)||2000 PT23|| align=right|14,0|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|2,35|| align=right|5,763||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23190)||2000 QP29|| align=right|15,0|| align=right|2,521|| align=right|0,140|| align=right|4,10|| align=right|4,003||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23191)||2000 QD45|| align=right|14,3|| align=right|2,900|| align=right|0,194|| align=right|1,50|| align=right|4,937||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23192)||2000 QN122|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,026|| align=right|8,77|| align=right|5,172||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23193)||2000 QK181|| align=right|14,1|| align=right|2,455|| align=right|0,221|| align=right|4,26|| align=right|3,846||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23194)||2000 RF1|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,215|| align=right|6,10|| align=right|3,232||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23195)||2000 RA58|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,103|| align=right|6,68|| align=right|5,618||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23196)||2000 RY59|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,174|| align=right|14,94|| align=right|5,538||MBA||5. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(23197)||2000 RA62|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,185|| align=right|2,30|| align=right|3,841||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23198)||2000 RL68|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,056|| align=right|3,08|| align=right|4,814||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23199)||2000 RB92|| align=right|14,5|| align=right|3,042|| align=right|0,051|| align=right|5,46|| align=right|5,306||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23200)||2000 SH3|| align=right|12,7|| align=right|2,366|| align=right|0,233|| align=right|25,61|| align=right|3,639||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23201)||2000 SJ42|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,153|| align=right|4,98|| align=right|3,378||MBA||27. september 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(23202)||2000 SU49|| align=right|13,3|| align=right|3,243|| align=right|0,096|| align=right|9,83|| align=right|5,839||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23203)||2000 SU161|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,120|| align=right|15,22|| align=right|4,372||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23204)||2000 SN172|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,137|| align=right|7,21|| align=right|3,552||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23205)||2000 SL222|| align=right|13,4|| align=right|2,668|| align=right|0,168|| align=right|13,42|| align=right|4,357||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23206)||2000 SL225|| align=right|13,5|| align=right|2,726|| align=right|0,108|| align=right|9,11|| align=right|4,501||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23207)||2000 SL279|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,228|| align=right|2,99|| align=right|5,584||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23208)||2000 SO279|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,077|| align=right|11,03|| align=right|5,305||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23209)||2000 SX279|| align=right|13,9|| align=right|2,892|| align=right|0,196|| align=right|16,83|| align=right|4,917||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23210)||2000 SA293|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,087|| align=right|13,10|| align=right|5,306||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23211)||2000 SC311|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,109|| align=right|14,26|| align=right|4,405||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23212)||2000 UR39|| align=right|14,9|| align=right|2,870|| align=right|0,058|| align=right|2,33|| align=right|4,861||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23213)||2000 US70|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,102|| align=right|4,19|| align=right|4,631||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23214)||2000 UQ73|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|3,00|| align=right|4,470||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23215)||2000 UV75|| align=right|14,3|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|12,74|| align=right|3,895||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23216)||2000 UX79|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,106|| align=right|2,71|| align=right|4,300||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23217)||2000 UV104|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,103|| align=right|4,69|| align=right|3,434||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23218)||2000 VN23|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,054|| align=right|00,82|| align=right|5,026||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23219)||2000 VW23|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,137|| align=right|7,46|| align=right|4,035||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23220)||2000 VO28|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,071|| align=right|3,61|| align=right|4,253||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23221)||2000 VX35|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,158|| align=right|4,08|| align=right|3,478||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23222)||2000 VZ53|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,227|| align=right|6,81|| align=right|4,181||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23223)||2000 WA|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,171|| align=right|2,94|| align=right|4,531||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23224)||2000 WD10|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|4,320||MBA||22. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23225)||2000 WD25|| align=right|14,0|| align=right|2,456|| align=right|0,271|| align=right|11,60|| align=right|3,848||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23226)||2000 WC49|| align=right|14,4|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|2,24|| align=right|3,654||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23227)||2000 WP55|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,158|| align=right|4,39|| align=right|5,630||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23228)||2000 WQ57|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,078|| align=right|6,19|| align=right|3,549||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23229)||2000 WX58|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,218|| align=right|2,04|| align=right|4,091||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23230)||2000 WM59|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,203|| align=right|4,08|| align=right|3,625||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23231)||2000 WT59|| align=right|13,3|| align=right|2,340|| align=right|0,065|| align=right|7,43|| align=right|3,578||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23232)||2000 WU59|| align=right|14,3|| align=right|2,451|| align=right|0,187|| align=right|3,67|| align=right|3,837||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23233)||2000 WM72|| align=right|13,5|| align=right|2,331|| align=right|0,251|| align=right|21,28|| align=right|3,559||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23234)||2000 WO88|| align=right|14,5|| align=right|2,474|| align=right|0,150|| align=right|7,28|| align=right|3,892||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23235)||2000 WD98|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,136|| align=right|2,71|| align=right|4,110||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23236)||2000 WX100|| align=right|13,6|| align=right|2,733|| align=right|0,287|| align=right|9,12|| align=right|4,516||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23237)||2000 WV104|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,104|| align=right|1,92|| align=right|4,520||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23238)||2000 WU111|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,126|| align=right|6,24|| align=right|3,860||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23239)||2000 WR116|| align=right|14,3|| align=right|2,581|| align=right|0,285|| align=right|4,00|| align=right|4,147||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23240)||2000 WG118|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,211|| align=right|3,12|| align=right|3,827||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23241)||2000 WV131|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,101|| align=right|4,96|| align=right|4,121||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23242)||2000 WY140|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,156|| align=right|16,47|| align=right|4,420||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23243)||2000 WT145|| align=right|13,9|| align=right|2,793|| align=right|0,240|| align=right|16,41|| align=right|4,667||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23244)||2000 WP162|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,205|| align=right|13,58|| align=right|4,454||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23245)||2000 WP168|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,154|| align=right|1,63|| align=right|3,485||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23246)||2000 WY168|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,198|| align=right|7,96|| align=right|4,130||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23247)||2000 WG174|| align=right|13,7|| align=right|2,960|| align=right|0,029|| align=right|13,10|| align=right|5,091||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23248)||2000 WW178|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,106|| align=right|9,53|| align=right|4,033||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23249)||2000 WJ179|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,051|| align=right|7,05|| align=right|3,560||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23250)||2000 WQ181|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,309|| align=right|23,49|| align=right|3,546||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov